Wēijī, pinyin per 危機 / 危机, mot xinès per crisi.
 Wéijī, pinyin per 維基 / 维基, mot xinès per wiki (i, per tant, també abreviatura per referir-se a la Viquipèdia en xinès).